Médor (magazine), Belgisch tijdschrift
Médor (opera), opera-personage uit Médor
Médor (Roland), opera-personage uit de opera Roland van Piccinni
Médor (Haïti), deelgemeente in Haïti